Zonitis är ett släkte av skalbaggar. Zonitis ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Oljebaggar
Zonitis